São Luís ili São Luíz (portugalski za Sveti Lujo) označava nekoliko mjesta u portugalskom govornom području svijeta:

Brazil
São Luís, glavni grad države Maranhão
São Luís de Montes Belos, grad u općini Goiás
São Luiz do Paraitinga, općina u državi São Paulo (država)
São Luiz, Roraima, općina u državi Roraima
São Luiz Gonzaga, općina u državi Rio Grande do Sul 
São Luiz do São José četvrt grada São Joséa u državi Santa Catarina
Jardim São Luiz, četvrt i distrikt grada São Paulo
São Luís do Quitunde
São Luís do Curu
São Luís Gonzaga do Maranhão
São Luís do Piauí
São Luís do Paraitinga

Portugal
São Luís (Portugal) župa u općini Odemira u distriktu Beja

Rijeke
Rio São Luiz Acre (state), Brazil.

Vidi također 
 San Luís
 Saint Louis